, une banlieue du Surrey, en Angleterre ;
 Stoneleigh, un village du Warwickshire, en Angleterre, qui abrite l'abbaye de Stoneleigh et  ;
 , une localité du Queensland, en Australie.